Кузи:

 Кузи — ягнёнок весеннего приплода. Овен (знак зодиака). Татарское название месяца хамаль, соответствующего месяцу март в современном летоисчислении. Происхождение этого названия связано со временем появления на свет кузи - ягнят весеннего приплода. Имя Кузи Kучи Кузы сохранилось в фамилиях Кузаев, Кучиев и Кузеев. Антрополексема.
 Кузи — река в Удмуртии, правый приток Пызепы